«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (,  — киноварь) — сказочная повесть-гротеск немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана.

Сюжет 

Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестаёт замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое — Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает), — в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства — скрипача Сбьокку и певицу Брагацци, а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.

Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.

Персонажи 
 Крошка Цахес, по прозванию Циннобер — сын бедной крестьянки, уродец, одарённый феей Розабельверде магической силой привлекать к себе людей и присваивать себе чужие заслуги. Согласно описанию, у него старческое лицо в морщинах, которое «незоркий глаз, пожалуй, не различил бы», длинный острый нос, сверкающие чёрные глаза, прямо от груди растут паучьи ножки, голова утопает в плечах, волосы каштановые. Сравнивается со «странной коряжкой», половинкой редьки. В 3 года рост был «от силы две пяди». До чар феи не говорил, а мурлыкал как кошка. Является намёком Гофмана на богатого коммерсанта Грепеля, ставшего супругом его возлюбленной Юлии. В развязке романа погибает, утонув в ночном горшке.
 Бальтазар — студент Керепесского университета, романтик.
 Фабиан — друг Бальтазара, студент, реалист, весёлый человек. Не поверил в магию, за что был наказан Проспером Альпанусом, удлинившим фалды его фрака, что выставило того на посмешище.
 Мош Терпин — профессор естественных наук Керепесского университета, лекции которого посещает Бальтазар.
 Кандида — дочь Моша Терпина, возлюбленная Бальтазара.
 Фея Розабельверде — фея, одарившая крошку Цахеса магической силой.
 Проспер Альпанус — странствующий маг.
 Пафнутий — князь, помешанный на введении просвещения в стране.
 Лиза — мать Цахеса, бедная крестьянка. Жаловалась на нищету и уродливое дитя, не ценив его до самой его смерти.

Культурное влияние 
 Образ Крошки Цахеса был использован для пародирования Владимира Путина в программе НТВ «Куклы». При этом роль феи была отведена владельцу канала ОРТ Борису Березовскому.
 Роль Крошки Цахеса была сыграна в шоу «Трансляция Оттуда» (38 выпуск).
 Крихітка Цахес (Крошка Цахес) — украинская рок-группа.
 В 1990 году кинодраматург Владимир Карев в сценарии в жанре фэнтази"Меморандум о «Крошке Цахес по прозванию Циннобер» Эрнста-Теодора-Амадея Гофмана впервые в изящной словесности сравнил режим, установленный литературным персонажем Цахесом, с теневыми сторонами идеологической модели социализма.
 Роман Елены Чижовой «Крошки Цахес» (2000).
 Мультфильм «Гофманиада» Станислава Соколова (2018).
 В 2019 году в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой состоялась премьера фантастической трагикомедии «Крошка Цахес». Режиссёр — Кирилл Вытоптов. В роли Цахеса — российский актёр и режиссёр Василий Березин.
 25 декабря 1983 года в ГДР на киностудии Deutsche Film (DEFA), Fernsehen der DDR вышел фильм «Zauber um Zinnober». Режиссёр: Целино Блайвайсс. В роли Цахеса / Циннобера: Вальтер Херманн (Walter Hermann). В СССР показан под названием «Ошибка старого волшебника». Основным отличием от книги является замена феи Розабельверде, заколдовавшей карлика, на старого волшебника Просперо, который в книге помог Бальтазару только разоблачить маленького злодея, лишив его магической силы.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Крошка Цахес в библиотеке Мошкова
 Параллельный немецко-русский текст в формате ParallelBook
 Французский перевод сказки: «Petit Zacharie, surnommé Cinabre»
 Статья А. Карельского «Эрнст Теодор Амадей Гофман»

Сказки Эрнста Теодора Гофмана
Повести Эрнста Теодора Гофмана
Литература Германии
Сказки 1819 года
Повести 1819 года
Литература на немецком языке
Литературные сказки
Юмористические повести
К